Bartsch est un patronyme néerlandais ou allemand. Il est notamment porté par :

 Adam von Bartsch (1757–1821), artiste et historien de l'art autrichien ;
  (1959-), actrice allemande ;
  (1985-), écrivain allemand ;
 Charles Bartsch (1907-1979), musicien et compositeur belge ;
  (1928–2015), ingénieur et écrivain allemand ;
 Dietmar Bartsch (1958-), homme politique allemand ;
  (1979-), pianiste et compositeur allemand ;
  (1821–1906), illustrateur et peintre allemand ;
  (1861–1902), inventeur de dirigeable allemand ;
 Jakob Bartsch (1600–1633), mathématicien, astronome et médecin allemand ;
  (1906–1988), graveur, céramiste et illustrateur allemand ;
  (1709–1738), botaniste allemand ;
 Jürgen Bartsch (1946–1976), tueur en série allemand ;
 Karl Bartsch (1832-1888), philologue allemand ;
 Kata Bartsch (1979-), actrice hongroise ;
 Michelle Bartsch (1990-), joueuse de volleyball américaine ;
 Nik Bärtsch (1971-), pianiste et compositeur suisse ;
 Paul Bartsch (1871–1960), malacologiste et carcinologiste américain d’origine allemande ;
  (1873–1952), écrivain autrichien ;
  (1968-), écrivain allemand ;
  (1953-), peintre et sculpteur allemand ;
  (1871–1953), peintre allemand.

Voir aussi 
 The Illustrated Bartsch, précis de gravure composé par Adam von Bartsch ;
 Loi de Bartsch, évolution propre à la phonétique historique du français ;
 , appelé aussi calmar de Bartsch.

Homonymie de patronyme